Linea 6 – linea della metropolitana di Barcellona
Linea 6 (oggi U6) – linea della metropolitana di Berlino
Linea 6 – linea della metropolitana di Città del Messico
Linea 6  – linea della metropolitana di Istanbul
Linea 6 – linea della rete ferroviaria del Lussemburgo
Linea 6 – linea della metropolitana di Madrid
Linea 6 – linea della metropolitana di Mosca
Linea 6 – linea della metropolitana di Napoli
Linea 6 – linea della metropolitana di New York
Linea 6 – linea della metropolitana di Parigi
Linea 6 – linea della metropolitana di Seul
Linea 6 – linea della metropolitana di Shanghai
Linea 6 – linea della metropolitana di Tokyo
Linea 6 – linea tranviaria di Valencia